Pfarrbezirk steht für:
 Pfarrei, in der römisch-katholischen Kirche Seelsorge- und Amtsgebiet eines Pfarrers, in der Regel identisch mit der Pfarrgemeinde
 In einer evangelischen Kirchengemeinde der Bezirk, der einem von mehreren Pfarrern zur Seelsorge zugewiesen wird
 Umfriedeter Pfarrbezirk (liorzh-iliz, enclos paroissial), eine sakrale Bauform der Bretagne

Siehe auch:
 Pfarrbezirksschlüssel